Willenhofen ist der Name folgender Orte:

 Willenhofen (Attenweiler), Ortsteil der Gemeinde Attenweiler im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
 Willenhofen (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern